Наумовский сельсовет:

 Наумовский сельсовет — в Угловском районе Алтайского края.
 Наумовский сельсовет — в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Наумовский сельсовет — в Конышевском районе Курской области.